Diofanto (general) — general de Mitrídates VI do Ponto.
 Diofanto (hermafrodita) — soldado do exército de Alexandre Balas, nasceu como mulher.
 Diofanto de Alexandria — matemático romano do 
 Diofanto de Atenas — reitor romano do 
 Diofanto (filósofo) — filósofo romano do 

Desambiguações de antropônimos